Собор Святого Лаврентия (Альба)
 Собор Святого Лаврентия (Генуя)
 Собор Святого Лаврентия (Лугано)
 Собор Святого Лаврентия (Роттердам)
 Собор Святого Лаврентия (Трогир)